You’ll Never Walk Alone (englisch für Du wirst niemals alleine gehen) steht für:
 You’ll Never Walk Alone, Lied aus dem Musical Carousel (1945) – häufig von Fußballfans gesungen
 You’ll Never Walk Alone (Doris-Day-Album), Album von Doris Day (1962)
 You’ll Never Walk Alone (Elvis-Presley-Album), Gospel-Kompilation von Elvis Presley (1971)
 You’ll never walk alone (Buch), Fußballbuch von Alexander Fischer und Michael Stollwerk (2015) 

Siehe auch:
 You Never Walk Alone, Lied von Mathou, Titelsong der Fernsehserie Freunde fürs Leben